«Динамо» — название ряда объектов из города Кишинёва.
 «Динамо» — футбольная команда, от которой ведётся история футбольного клуба «Зимбру», в 1947—1949 годах выступавшего под названием «Динамо» в первенстве СССР.
 «Динамо» — футбольная команда, победитель чемпионата Молдавской ССР в 1945, 1946 (а также и в 1947, 1948), 1952, 1953, 1974, 1975 годах, участник Кубка СССР 1953 года.
 «Динамо» — название существовавшего в 1992—1996 годах футбольного клуба «Торентул» в 1992 году (основан под названием «Динамо-Кодру»).
 «Динамо» — стадион.